Берни-Ривье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вик-сюр-Эн. Округ коммуны — Суассон.

Код INSEE коммуны — 02071.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 613 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 408 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 297 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 297 активных жителей работали 271 человек (141 мужчина и 130 женщин), безработных было 26 (13 мужчин и 13 женщин). Среди 111 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Берни-Ривьер

Коммуны департамента Эна